A Lista de partidas da Seleção da Guiana Francesa de Futebol inclui todas as partidas da Seleção da Guiana Francesa de Futebol, fornecidas pelo Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) e pelo ELO Ratings.

Lista

Século XX

Década de 1941 
 1946,  Guiana Francesa 0x9  Guiana Holandesa, Amistoso na Guiana Francesa; Primeira partida, maior derrota, primeira partida contra Suriname.

Década de 1961 
 Outubro de 1969, eGuiana Francesa

Futebol da Guiana Francesa